Kabinett Cvijanović steht für folgende Regierungen der Republika Srpska:

 Kabinett Cvijanović I (2013/2014)
 Kabinett Cvijanović II (seit 2014)